Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 1979 je bilo peto Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki je potekalo 17. marca 1979 na Letalnici bratov Gorišek v Planici, Jugoslavija. Zlato medaljo je osvojil Armin Kogler, srebrno Axel Zitzmann, bronasto pa Piotr Fijas.

Rezultati

Viri 
 Rezultati na fis-ski.com
 Rezultati na skokinarciarskie.pl

1979
1979 v športu
Športne prireditve v Jugoslaviji
Planica
1979 v Jugoslaviji